Freyja – divinità della mitologia norrena
 Freyja – variante del nome proprio di persona norreno Freya

Pagine correlate 
Freja
Freya (disambigua)
Freia (disambigua)